Eryngium coeruleum är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link. Eryngium coeruleum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
coeruleum